Draževac est un toponyme qui peut désigner : 
Draževac, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Draževac, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.